Буткішке (Кельмеський район, Кельмеське староство)
 Буткішке (Кельмеський район, Кражяйське староство)
 Буткішке (Кельмеський район, Пакражантське староство)
 Буткішке